Museion (altgriechisch , lateinisch museum) bezeichnet:

 in der Antike ursprünglich ein Heiligtum der Musen
 Museion von Alexandria, eine antike Forschungsstätte mit der berühmten Bibliothek
 Catholicon Museion, die Universität von Konstantinopel vom Beginn des 15. Jahrhunderts bis zur Eroberung Konstantinopels 1453 

 ab dem 16. Jahrhundert (öffentliche) Sammlungen von Kunstwerken und Kuriositäten, ab dem 18. Jahrhundert Museum im modernen Sinn
 Museion (Bozen), Museum für moderne und zeitgenössische Kunst 
 Museion. Veröffentlichungen der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien, Reihe der Österreichischen Nationalbibliothek (seit 1920)
 Museion (Magazin), von 1991 bis 2007 in Zürich erschienenes kulturhistorisch-esoterisches Magazin
Siehe auch:
 Museon